Wyniki podnoszenia ciężarów na 71. (14.) Mistrzostwach Świata w Podnoszeniu Ciężarów w 2001 roku w Antalyi (Turcja). Startowali mężczyźni w 8 kategoriach wagowych i kobiety w 7 kategoriach. Zawody odbyły się w hali Dilek Sabancı Spor Salonu.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Medale

Dwubój

Reprezentacje 
W zawodach w sumie brało udział 267 zawodników z 53 krajów.

Występy reprezentantów Polski

Kobiety 
 kat. 58 kg – Aleksandra Klejnowska i Marieta Gotfryd
 kat. 63 kg – Dominika Misterska
 kat. + 75 kg – Agata Wróbel

Mężczyźni 
 kat. 77 kg – Andrzej Kozłowski
 kat. 85 kg – Mariusz Rytkowski
 kat. 94 kg – Szymon Kołecki
 kat. 105 kg – Marcin Dołęga i Robert Dołęga
 kat. + 105 kg – Paweł Najdek

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de
 
 Rezultaty zawodów kobiet na iwrp.net
 Rezultaty zawodów mężczyzn na iwrp.net

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
2001 w sporcie
Sport w Antalyi